James Patterson (1932-1972) – attore statunitense
 James Patterson (...) – sciatore alpino australiano
 James Patterson (1947) – scrittore statunitense